Гран-при Хассана II 2012 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Пабло Андухар
 в парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Флориан Майер (№ 20 в мире на тот момент). Впрочем ни немцу, ни второй ракетке посева — украинцу Александру Долгополову — не удалось сколько-нибудь проявить себя на марокканском призе: оба они уступили уже в своих стартовых матчах. В отсутствии более статусных соперников свой прошлогодний титул смог уверенно защитить третий номер посева — испанец Пабло Андухар, проигравший за четыре матча на турнире-2012 лишь один сет: в четвертьфинале — соотечественнику Серхио Гутьерресу-Ферролю. Пару Пабло в финале составил ещё один испанец — Альберт Рамос, для которого этот титульный матч стал дебютным на соревнованиях основного тура ассоциации в любом разряде.

Парный турнир, в отсутствии прошлогодних чемпионов, заметно снизил свой уровень, в результате чего титул достался одному из случайных несеянных дуэтов: немецко-австралийская пара Дастин Браун / Пол Хенли последовательно переиграла три сеянных альянса и взяла главный приз. Их соперниками по титульному матчу стала четвёртая пара посева: итальянцы Фабио Фоньини и Даниэле Браччали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Андухар обыграл  Альберта Рамоса со счётом 6-1, 7-6(5).
 Андухар выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рамос уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Дастин Браун /  Пол Хенли обыграли  Даниэле Браччали /  Фабио Фоньини со счётом 7-5, 6-3.
 Браун выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хенли выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2012 года
2012